|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Madrid (officieel Mutua Madrid Open) van 2016 vond plaats van zaterdag 30 april tot en met zaterdag 7 mei 2016 in de Spaanse hoofdstad Madrid. Het was de zestiende editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Madrid 2016. Er werd gespeeld op gravelbanen.

Enkelspel 
Aan het toernooi namen vijftien speelsters uit de top 20 deel.

Titelverdedigster Petra Kvitová was het vijfde reekshoofd. Zij bereikte de derde ronde – daarin werd zij uitgeschakeld door Darja Gavrilova.

De als eerste geplaatste Agnieszka Radwańska verloor meteen haar openingspartij, van Dominika Cibulková.

Het zesde reekshoofd, Simona Halep uit Roemenië, won het toernooi. Zij versloeg in de finale de ongeplaatste Slowaakse Dominika Cibulková in twee sets. Halep wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Madrid op haar naam te schrijven, nadat ze in 2014 al eens in de finale had gestaan. Het was haar twaalfde WTA-titel, de eerste van 2016.

De Belgische Yanina Wickmayer strandde in de eerste ronde.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4 

|
|-
|align="right"|

|}

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Casey Dellacqua en Jaroslava Sjvedova had de eerste zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Sjvedova speelde samen met Tímea Babos – dit team was het derde reekshoofd en bereikte de kwartfinale, waarin zij werden uitgeschakeld door de latere winnaressen.

Het als vijfde geplaatste Franse duo Caroline Garcia / Kristina Mladenovic won het toernooi. Zij versloegen in de finale het als eerste geplaatste koppel Martina Hingis en Sania Mirza in twee sets. Het was hun derde gezamenlijke titel. Garcia had daarnaast al drie eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Mladenovic dertien.

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe link 

  Toernooischema WTA

Madrid 2016
Madrid